Svetovno prvenstvo v nogometu 2010 bo potekalo od 11. junija do 11. julija v Južni Afriki. Vsaka od 32 sodelujočih držav je smela (oziroma morala) določiti seznam 23 igralcev s pravico nastopa na prvenstvu.

Pred objavo zaključnega seznama so morale reprezentance do 11. maja 2010 določiti okvirni seznam 30 igralcev, torej 30 dni pred začetkom prvenstva. Z izjemo igralcev, ki so nastopili na finalnem dejanju Lige prvakov, so bili igralci na okvirnem seznamu od 17. do 23. maja primorani vzeti počitek od aktivnega igranja. Selektorji so se morali nato do 1. junija 2010 (ponoči po srednjeevropskem času) odločiti, katerih 23 izmed začetnih 30 igralcev bodo poslali na jug črne celine.  Ta selektorjeva odločitev sicer ni bila dokončna, saj je vsaka reprezentanca v primeru resne poškodbe smela do 24 ur pred začetkom svoje prve prvenstvene tekme zamenjati poškodovanega igralca s katerim koli drugim rezervnim igralcem (ne nujno z okvirnega seznama). 

Igralci na spodnjih seznamih z oznako C so kapetani. Pri vsaki reprezentanci je navedenih 23 igralcev, njihova starost in datum rojstva ter njihov zadnji klub.

Skupina A

Selektor:  Carlos Alberto Parreira

Selektor:  Javier Aguirre

Selektor:  Oscar Tabárez

Selektor:  Raymond Domenech

Skupina B

Selektor:  Diego Maradona

Selektor:  Lars Lagerbäck

Selektor:  Huh Jung-Moo

Selektor:  Otto Rehhagel

Skupina C

Selektor:  Fabio Capello

Selektor:  Bob Bradley

Selektor:  Rabah Saâdane

Selektor:  Matjaž Kek

Skupina D

Selektor:  Joachim Löw

Selektor:  Pim Verbeek

Selektor:  Radomir Antić

Selektor:  Milovan Rajevac

Skupina E

Selektor:  Bert van Marwijk

Selektor:  Morten Olsen

Selektor:  Takeši Okada

Selektor:  Paul Le Guen

Skupina F

Selektor:  Marcello Lippi

Selektor:  Gerardo Martino

Selektor:  Ricki Herbert

Selektor:  Vladimír Weiss

Skupina G

Selektor:  Dunga

Selektor:  Kim Jong-Hun

Selektor:  Sven-Göran Eriksson

Selektor:  Carlos Queiroz

Skupina H

Selektor:  Vicente del Bosque

Selektor:  Ottmar Hitzfeld

Selektor:  Reinaldo Rueda

Selektor:  Marcelo Bielsa

Statistika 
Zastopanost igralcev po klubih

Zastopanost igralcev po ligah

Anglija, Nemčija in Italija so na prvenstvo poslale igralce, ki nastopajo izključno v domačih ligah. Njihovo popolno nasprotje je bila reprezentanca Nigerije, ki so na prvenstvu zastopali izključno igralci, ki si kruh služijo v tujih ligah.

Četudi se Rusija, Turčija in Škotska niso uspele uvrstiti na prvenstvo, pa je njihove domače lige zastopalo po 14, 14 in 10 igralcev (v tem vrstnem redu).

Vsega skupaj je na prvenstvu predstavnike, ki igrajo v ligah v tej državi, imelo 52 držav.

Povprečna starost reprezentanc

Zastopanost selektorjev po državah

Viri

Zunanje povezave 
 Uradni seznam igralcev 
 Okvirni seznam igralcev 

2010
Postave